Pueblo Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pueblo Juárez, Chiapas, 
 Pueblo Juárez, Colima, Coquimatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar